Га́рет (; [ɡarɛθ]) — валлийское мужское имя с не очень понятным значением.

Впервые было использовано в таком виде в произведении «Смерть Артура» английского писателя Томаса Мэлори, где его носителем является сэр Гарет, брат Гавейна и один из рыцарей Круглого стола. Мэлори основывался на Gahariet — имени, найденном во французских текстах об Артуре; оно может иметь валлийское происхождение, возможно, связанное с именем Geraint или словом gwaredd, означающим «мягкость».

Имя особенно популярно в Уэльсе, и Гэри иногда воспринимают в качестве уменьшительной формы этого имени.

Известные носители 
 Гарет Белоручка
 Аблетт, Гарет Иан (1965—2012) — английский футболист
 Барри, Гарет (род. 1981) — английский футболист
 Бейл, Гарет (род. 1989) — валлийский футболист
 Бьюзи, Уильям Гарет Джейкоб (род. 1944) — американский актёр
 Бьюзи, Уильям Гарет Джейкоб-младший (род. 1971) — американский актёр, сын предыдущего
 Джонс, Гарет (1905—1935) — британский журналист
 Дэвид-Ллойд, Гарет (род. 1981) — валлийский актёр
 Коппэк, Гарет (род. 1980) — валлийский снукерист
 Макклири, Гарет (; род. 1987) — ямайский футболист
 Маколи, Гарет (род. 1979) — североирландский футболист
 Саутгейт, Гарет (род. 1970) — английский футболист
 Эванс, Гарет (род. 1980) — британский кинорежиссёр, продюсер и сценарист
 
 Эмери, Гарет (род. 1980) — популярный британский транс-диджей и продюсер

См. также 
 Гари
 Гарри
 Гэри
 Гарретт

Мужские имена